Krestzy (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Krestzy (Nowgorod), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Nowgorod, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons

 Krestzy (Jaroslawl, Myschkin), Dorf in der Oblast Jaroslawl, Rajon Myschkin
 Krestzy (Jaroslawl, Poschechonje), Dorf in der Oblast Jaroslawl, Rajon Poschechonje
 Krestzy (Leningrad), Dorf in der Oblast Leningrad
 Krestzy (Nowgorod, Chwoinaja), Dorf in der Oblast Nowgorod, Rajon Chwoinaja
 Krestzy (Twer, Selischarowo), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Selischarowo
 Krestzy (Twer, Stariza), Dorf in der Oblast Twer, Rajon Stariza
 Krestzy (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda